Урзичени има више значења:

 Урзичени, насеље у округу Јаломица у Румунији
 Урзичени (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Општина Урзичени (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији
 Општина Урзичени (Сату Маре), општина у округу Сату Маре у Румунији